Рэй — фамилия, имя и топоним.

Фамилия 
 Рэй, Аллен (1932—2016) — канадский баскетбольный арбитр и функционер, член Зала славы ФИБА.
 Рэй, Билли (род. 1963) — американский сценарист и режиссёр.
 Рэй, Боб (род. 1948) — государственный и политический деятель Канады.
 Рэй, Ванесса (род. 1980) — американская актриса.
 Рэй, Виктория (род. 1988) — американская порноактриса.
 Рэй, Габриэль (1883—1973) — английская танцовщица и певица, актриса музыкального театра.
 Рэй, Дебраж (род. 1957) — американский экономист индийского происхождения, специалист в области экономики развития.
 Рэй, Джеймс Эрл (1928—1998) — убийца американского борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.
 
 Рэй, Джоселин (род. 1991) — английская теннисистка.
 Рэй, Клиффорд (род. 1949) — американский баскетболист.
 Рэй, Конни (род. 1956) — американская актриса и драматург.
 Рэй, Кори (род. 1994) — американский бейсболист.
 Рэй, Кристофер (род. 1966) — американский юрист и государственный деятель.
 Рэй, Кэссиди (род. 1976) — американская киноактриса.
 Рэй, Лиза (род. 1972) — канадская актриса кино и телевидения польско-бенгальского происхождения.
 Рэй, Линк (1929—2005) — американский гитарист и композитор.
 Рэй, Мариша (род. 1989) — американская актриса.
 Рэй, Мюррей (род. 1939) — новозеландский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр 1960 года.
 Рэй, Николас (1911—1979) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 
 Рэй, Фэй (1907—2004) — американская актриса.
 Рэй, Шарлотта (1926—2018) — американская актриса.

Имя 
 Робинсон, Рэй Чарльз (1930—2004) — американский эстрадный певец и пианист.

Псевдоним 
 Рэй (настоящее имя Сергей Игоревич Скуратович; род. 1987) — белорусский певец.
 Алана Рэй (настоящее имя Элизабет Коулман; род. 1988) — американская модель и порноактриса.
 Кристиан Рэй (настоящее имя — Руслан Умберто Флорес; род. 1969) — российский певец.
 Николь Рэй (настоящее имя Челси Этвуд; род. 1989) — американская порноактриса.
 Ман Рэй (настоящее имя Эммануэль Радницкий; 1890—1976) — американо-французский художник-сюрреалист, фотограф и кинорежиссёр.
 Адрия Рэй (род. 1996) — американская порноактриса.

Топоним 
 Рэй — округ в штате Миссури, США.
 Рэй — река.

В кинематографе 
 «Рэй» — художественный фильм Тэйлора Хэкфорда, основанный на автобиографии певца Рэя Чарльза (США, 2004).
 «Рэй Донован» — телевизионный сериал (США, 2013 — ?).
 «Норма Рэй» — художественный кинофильм с Салли Филд в главной роли.

Другое 
 Рэй — японский традиционный поклон, приветствие.

См. также 
 
 «Дядюшка Рэй и компания» — изначальное название группы «Руки Вверх!».